Gütle ist der Familienname von
 Johann Conrad Gütle (1747–1827), deutscher Lehrer und Instrumentenbauer

Gütle bezeichnet
 Gütle (Dornbirn), einen Stadtteil Dornbirns im österreichischen Bundesland Vorarlberg
 Gütle (Bollschweil), einen Weiler der baden-württembergischen Gemeinde Bollschweil im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald